Choi Yong-Il (Namhae, 25 de abril de 1966) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor, atualmente é dirigente.

Carreira 
Choi Yong-il fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994 e 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol